Asado puede hacer referencia a:

Carnes 
 Asado, técnica de cocción en la que los alimentos son expuestos al calor con el objetivo de cocinarlos lentamente. 
 Parrillada o barbacoa, comida en la que se sirven diferentes alimentos (principalmente carnes) asados.
 Asado de tira, corte de carne roja que incluye parte del costillar, muy común en las parrilladas.
 Asado negro, comida típica de Venezuela consistente en carne vacuna preparada con especias y papelón.

Otros 
 El manso asado, película de cine protagonizada por Ernesto Belloni.